

События 

 19 мая 1051 (или 1049) — бракосочетание в Реймсе короля Франции Генриха I и Анны (ок. 1024 — не ранее 1075), дочери Ярослава Мудрого.

События без точных дат 
 Граф Юстас Булонский посещает Англию. Беспорядки в Дувре. Король Эдуард с помощью ярла Нортумбрии Сиварда и ярла Мерсии Леорика и его сына Альфгара изгоняет ярла Годвина и его сыновей Гарольда и Тостига из Англии. Годвин и Тостиг едут во Фландрию, Гарольд — в Ирландию.
 Визит герцога Вильгельма в Англию. Эдуард Исповедник, его родственник, обещает ему английский трон. Вильгельм отправляет в Нормандию Хакона, сына Свена Годвинсона, и Улнофа, сына Годвина.
 Княжество Беневенто признаёт верховную власть папы.
 Илларион становится первым русским по происхождению митрополитом в Киеве.
 В Киеве открыто первое народное училище для детей.
 Сельджуки взяли Исфахан.
 В Киеве основан Киево-Печерский монастырь.

Продолжающиеся события 
 1051—1081 — Князь Зеты Михаил, сын Войнислава.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1051 году

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1051 году
 Матье I (граф Нанта)

См. также

Примечания